Imputation oder Imputatio steht für:

 Imputatio, die subjektive Zurechnung von Kenntnissen, Handlungen und Kausalverläufen zu Personen
 Imputation (Ethik), Behauptung der Zurechnungsfähigkeit eines Täters
 Imputation (Statistik), die Vervollständigung von Daten bei fehlenden Antworten
 Imputationen in der Spieltheorie betreffen die Aufteilung des kooperativen Gewinns, siehe auch Kooperative Spieltheorie

Siehe auch:
 objektive Zurechnung
 Kostenzurechnungsprinzip
 Zuschreibung
 Attribution